Julius Nielsen er navnet på flere personer:

 Julius Nielsen (officer) (1811-1891) – dansk officer (Georg Julius Wilhelm Nielsen)
 Julius Nielsen (tømrermester) (1846-1937) – dansk tømrermester, grundlægger af Julius Nielsen & Søn
 Julius Nielsen (politiker) (1848-1920) – dansk grosserer og politiker
 Julius Nielsen (hotelejer) (1861-1940) – dansk hotelejer
 Julius Nielsen (skolemand) (1874-1945) – dansk rektor